Иль :

Гидроним 
 Иль — в Краснодарском крае (Россия).
 Иль — приток Дордони (Франция).
 Иль — приток Рейна (Франция).
 Иль — приток Вилена (Франция).

Другое 
 Иль — город в провинции Верхняя Вьенна (Франция).
 Иль — старо-русский синоним слова «или».
 Иль — шумерский правитель (энси) города Умма.
 Иль — тюркское слово в значении «племя».
 Иль — наряду с «ил», вариант названия административно-территориальной единицы Турции.

Псевдоним 
 Светлана Иль — псевдоним Светланы Игоревны Бестужевой-Лады (род. 1950) — российский учёный, социолог, журналист, писатель, специалист в области социальной демографии и социальной психологии.

См. также 
 Ил (значения)
 Илль
 IL